DKV steht für:
 DKV Deutsche Krankenversicherung
 DKV Mobility, früher Deutscher Kraftverkehr und DKV Euro Service, Dienstleister für Tankabrechnungen
 Deutsche Katholische Volkspartei, siehe Katholische Volkspartei (Polen), ehemalige polnische Partei
 Deutsche Kornbranntwein-Vermarktung
 Deutscher Kälte- und Klimatechnischer Verein
 Deutscher Kaffeeverband, eine Interessenvertretung der deutschen Kaffeewirtschaft 
 Deutscher Kanu-Verband, im Deutschen Olympischen Sportbund organisierter Dachverband für den Kanusport in Deutschland  
 Deutscher Karate Verband
 Deutscher Kassenverein, ehemalige Wertpapiersammelbank Deutschlands
 Deutscher Katalanistenverband, wissenschaftlicher Fachverband
 Deutscher Katecheten-Verein
 Deutscher Klassiker Verlag, Tochterunternehmen des Insel Verlags
 Deutscher Komponistenverband
 Deutscher Kunstverlag
 Docker River Airport (IATA-Code), Flugplatz von Kaltukatjara (engl. Docker River), MacDonnell Region, Division of Lingiari, Northern Territory, Australien
 Debreceni Közlekedési Vállalat, öffentliches Verkehrsunternehmen von Debrezin

Siehe auch:
 DKW (Begriffsklärung)

Abkürzung